

Patronyme 

 Jean Seberg (1938-1979), actrice américaine.
 Marc Seberg, groupe de rock français.

Œuvres 

 Marc Seberg 83, premier album du groupe Marc Seberg, sorti en 1983.
 Seberg, film policier biographique américano-britannique, sorti en 2019.